Alina steht für:

 Alina, weiblicher Vorname
 Alina (Oper), Oper von Gaetano Donizetti (1828)
 Alina (Film), deutscher Fernsehfilm von Brigitta Dresewski (2005)
 Alina (Album), Album von Frida Gold (2016)
 Alina (Schiff), Schweizer Fahrgastschiff
 Alina, Mondlandegerät, siehe Planetary Transportation Systems

Siehe auch:
 Aline